Тимон — мужское имя или фамилия

Тимон также может означать:

 Тимон Афинский — пьеса Шекспира.
 Тимон — муниципалитет в Бразилии.
 Тимон — югославский фильм 1973 года.
 Timon — род ящериц